Orzeł Kolno – polski klub piłkarski z siedzibą w Kolnie.

Historia 

Orzeł jest jednym z najstarszych klubów w województwie podlaskim, założony został w 1926 roku, od roku 1928 pod nazwą Kolneński Klub Sportowy. W roku 1928 powstała sekcja piłki nożnej, nie ma dokładnych informacji, aby drużyna startowała w przedwojennych rozgrywkach ligowych.

Po wojnie zespół odrodził jako KKS, później Gwardia, a od 1949 wstąpił do Towarzystwa Sportowego "Ogniwo", aby w 1956 roku zmienić nazwę na "Orzeł". Zespół posiadał kilka sekcji, min.: kolarska (1926-1958), lekka atletyka (1964-76), piłka ręczna (1976-1982), podnoszenia ciężarów (1981-1983), pika siatkowa (1953-1982), tenis stołowy (1957-1986), piłka nożna (od 1928).

Nazwy klubu 

 1926 - (Orzeł)?
 1928 - KKS (Kolneński KS)
 ? - Victoria Kolno
 1946 - KKS (Kolneński KS)
 1947 - Gwardia Kolno [fuzja z Gwardią]
 1949 - KKS Ogniwo Kolno
 ? - KKS Spójnia Kolno
 ? - KKS Ogniwo Kolno
 1956 - KKS Orzeł Kolno
 październik 1958 - Międzyzakładowy KS Orzeł Kolno
 1963 - Kolneński KS Orzeł Kolno

Sukcesy 
 Najwyższy poziom ligowy - III liga - 1963/64, 2007/08, 2011/2012
 Puchar Polski - OZPN Łomża - 1980/81

Sezon po sezonie

Stadion 

Klub rozgrywa swoje mecze na stadionie miejskim o pojemności 2000 miejsc, położonym przy ul. Wojska Polskiego 40.

Przypisy

Bibliografia 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Historia klubu Orzeł Kolno

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona Klubu Orzeł Kolno na facebook.com
 Strona nieoficjalna na orzelkolno.futbolowo.pl
 Orzeł Kolno na 90minut.pl
 Orzeł Kolno na regiowyniki.pl

Kolno
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim